Brian Karger (ur. 1867), duński żużlowiec
 Robert Karger (1874–1946), niemiecki poeta
 Ryszard Karger (1928-2017), dyrektor naczelny PŻM
 Samuel Karger (1863–1935), niemiecki wydawca, twórca Karger Verlag
 Wiktor Karger (1880–1976), austriacki historyk sztuki